Bard  puede referirse a:

 Bard, población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, departamento de Loira
 Bard, localidad italiana de la provincia de Valle de Aosta
 Bard, localidad en Iowa, Estados Unidos